Напредна странка се може односити на:

 Српска напредна странка, владајућа политичка странка у Србији
 Српска напредна странка, бивша политичка странка у Краљевини Србији
 Српска напредна странка, политичка странка у Републици Српској, Босна и Херцеговина
 Српска напредна странка Републике Српске, политичка странка у Републици Српској, Босна и Херцеговина
 Српска напредна странка у Македонији политичка странка у Северној Македонији
 Напредна странка (Исланд)